— типовой вид рода . Многими учёными считается неоднозначным названием (nom. ambig.), от использования которого в качестве основного необходимо отказаться. В разное время употреблялось по отношению к следующим видам: